Половинкин — русская фамилия.

Известные носители

А

В 
 Половинкин, Валентин Алексеевич (1922—1942) — Герой Советского Союза.
 Половинкин, Василий Васильевич (1924—1972) — Герой Советского Союза.
 Половинкин, Владимир Васильевич (1926—2013) — писатель, поэт, заслуженный работник культуры РСФСР.

Д, Е, И, Л, М 
 Половинкин, Дмитрий Иванович (1875—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Тамбовской губернии.
 Половинкин, Евгений Сергеевич (род. 1946) — учёный-математик, профессор МФТИ.
 Половинкин, Иринарх Николаевич (1864—1914) — русский учёный-филолог, один из авторов ЭСБЕ.
 Половинкин, Леонид Алексеевич (1894—1949) — советский композитор и дирижёр.
 Половинкин, Максим Вадимович (род. 1990) — российский легкоатлет.



Персонажи 
 Половинкин — эпизодический персонаж South Park

Примечания